Ва́цлав Ромуа́льд Коха́нський (; 2 травня 1878, Кам'янець-Подільський, нині Хмельницької області, Україна — 5 червня 1939, Варшава, Польща) — польський скрипаль і педагог.

Біографія 

Народився в сім'ї Станіслава Коханського. Змалку вчився грі на скрипці. Уперше виступив у сім років. 1897 року 19-річний Вацлав зі срібною медаллю закінчив Кам'янець-Подільську чоловічу гімназію. У Камянці-Подільському організував таємну польську бібліотеку.

Навчався в російського скрипаля угорського походження Леопольда Ауера в Санкт-Петербурзі та чеського скрипаля Отакара Шевчика в Києві. До початку першої російської революції 1905–1907 років працював концертмейстером симфонічного оркестру в Петербурзі. 1905 року прибув до Львова. Разом із дружиною Ольгою Буткевич-Коханською вів активне концертне життя та плідну педагогічну діяльність у Львові. Пізніше Коханські працювали у Варшавській консерваторії.

Примітки

Література 

 Dzierbicka Anna. Kochański Wacław Romuald // Polski słownik biograficzny. — T.13. — Wrocław — Warszawa — Kraków, 1967–1968. — S.213—214.

Посилання 
 
 Львівська національна музична академія. Кафедра скрипки
 Цифрова біобліотека польської пісні. Коханський Вацлав 

Персоналії за алфавітом
Польські скрипалі
Польські педагоги
Випускники Кам'янець-Подільської чоловічої гімназії
Персоналії:Санкт-Петербург
Навчалися в Києві
Митці Львова